A Blinky Bill kalandjai a vadonban (eredeti cím: The Wild Adventures of Blinky Bill) 2015-ben indult ausztrál televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet a Flying Bark Productions, a Telegael és a Studio 100 Animation készített. Ausztráliában 2016. december 5-étől a 7TWO, Magyarországon 2017. június 19-én a Minimax tűzte műsorára.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
 Blinky Bill kalandjai a vadonban a tv.24.hu-n 

Ausztrál számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Blinky_Bill